Волна́ — многозначное слово.

 Волна — изменение состояния среды (возмущение), распространяющееся в этой среде и переносящее с собой энергию.
 Волна (волны, волнение) — колебание поверхности водоёма (озеро, море, океан и др.) под действием ветра, сейсмических явлений и механического воздействия.
 Ударная волна — движущийся в среде со сверхзвуковой скоростью скачок быстрого подъёма давления, температуры и плотности, вызванный взрывом, полётом снаряда, самолёта, ударом метеорита и др.

Населённые пункты 
 Казахстан
 Волна — село в Узункольском районе Костанайской области.
 
 Россия
 Волна — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Волна — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Волна — посёлок в Темрюкском районе Краснодарского края.
Волна — упразднённое село в Джанкойском районе Крыма.
 Волна — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Волна — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Волна — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Волна — посёлок в Жердевском районе Тамбовской области, упразднён в 2017 году.
 Украина
 Волна  — село в Приазовском районе Запорожской области.
 Волна  — село в Казанковском районе Николаевской области.

Гидронимы 
 Волна — река (78 км) Анадыро-Колымского бассейна, приток р. Сугой.
 Волна — река в Вологодской и Костромской областях (16 км), приток р. Тутка.
 Волна — река в Марий Эл, впадает в оз. Трофимово.

Спорт 
 Волна — ритмичное движение встающих со своих мест зрителей на стадионе.
 «Волна» — белорусский футбольный клуб из города Пинск.
 «Волна» — стадион в Пинске.
 «Волна» (1985—2003) — женский баскетбольный клуб из Санкт-Петербурга.
 «Волна» (1989—1992) — женский футбольный клуб из Санкт-Петербурга.
 «Волна» (1987—1994) — женский футбольный российский клуб из Нижнего Новгорода.
 «Волна» — футбольный клуб из Калининграда, участвовавший в 2000 году в первенстве Литвы.
 «Волна» — советский футбольный клуб из города Дзержинска Горьковской области.
 «Волна» — российский футбольный клуб из пгт Ковернино Нижегородской области.
 «Волна» — советский футбольный клуб из города Дубна.
 «Волна» — клуб по хоккею на траве из Ленинграда.
 «Волна» — название украинского футбольного клуба «Чайка» из Севастополя в 1975 году.
 «Волна» — прежнее название боснийского футбольного клуба «Босна» из Високо.

Военная техника 
 «Волна» — советский малый ракетный корабль проекта 1234.
 «Волна» — загоризонтный радиолокатор дальней зоны.
 «Волна» — советский зенитно-ракетный комплекс малой дальности корабельного базирования.
 «Волна» — гражданское обозначение, данное советской межконтинентальной ракете-носителю РСМ-50.
 Волна — ЗУР к ЗРК «Шторм»
 Волна — система управления огнём танка Т-55
 Волна — ракетно-космический комплекс
 Волна — перископ астрокорректора
 Волна — БРПЛ Р-11ФМ [Scud-A] комплекса Д-1
 Волна — колёсный самоходный паром БАЗ
 Волна — дизель-электрическая ПЛ АВ-611 [Zulu-V]
 Волна — корабельный ракетный комплекс ЧМ-1 с КР 10ХН
 Волна — 23-мм патрон с резиновой пулей
 Волна — авиационная аппаратура обнаружения и регистрации ЭМИ
 Волна — универсальный ракетный комплекс М-1 с ракетой В-600 (4К90)
 Волна — аппаратура ЗАС Т-204

Фильмы 
 «Волна» — американский телефильм 1981 года.
 «Волна» — норвежский триллер-катастрофа 2015 года.
 «Эксперимент 2: Волна» — немецкий художественный фильм 2008 года.

Другие названия 
 Волна — газета администрации Архангельской области и областного собрания депутатов
 Народный хор русской песни «Волна» — один из старейших самодеятельных коллективов республики Дагестан.
 «Волна» — семейство советских фотографических объективов
 «Волна» — название семейства кинопроекторов для 8 мм фильмов. Лампа КЗ-8-50, объектив «П-2» 1.4/18 мм. Световой поток 35 лм. Выпускалось в СССР.
 «Волна» — семейство советских связных радиоприёмников для морских судов
 «Волна» — бытовой радиоприемник и радиола Ижевского радиозавода (1957—1958)
 «Волна» — магнитофонная приставка к проигрывателю грампластинок (СССР, 1955 год)
 Волна — остров в составе архипелага Норденшельда.
 Волна — скальная формация в Аризоне, США.
 Волна — понятие WMS; выполняемые оператором совместно несколько заказов (обработки хранимых товаров), объединённых для повышения эффективности работы оператора.
 «Волна» — разговорное название жанра рок-музыки.
 «Волна» — песня российской рок-группы «Алиса».

См. также 
 Волна Революции
 Волны

Примечания